Родзевич  — прізвище білоруського походження.

 Родзевич Юрій Антонович — український художник та графік, член НСХУ,
 Родзевич Сергій Іванович — український літературознавець і критик.
 Бойно-Родзевич Георгій Георгійович (1867—1937) — психіатр, доктор медицини, один з ініціаторів заснування першого медичного закладу на Поділлі.
Прізвища